Jopek – potoczna nazwa waleta 
 Stanisław Jopek (1935-2006) – polski tenor
 Anna Maria Jopek (ur. 1970) – polska wokalistka

Zobacz też